

Persone 
 Conner Mertens – giocatore di football americano
 Dries Mertens – calciatore belga
 Elisabeth Mertens – moglie di Frans Francken I (1542-1616), pittore e disegnatore fiammingo 
 Elise Mertens – tennista belga
 Franz Mertens – matematico polacco
 Gregory Mertens – calciatore belga, di ruolo difensore
 Hardy Mertens – compositore olandese
 Joseph Mertens – archeologo belga, direttore del Centro belga di ricerche archeologiche in Italia centrale e meridionale
 Michael Mertens – ex atleta tedesco, specializzato nel getto del peso
 Robert Mertens – erpetologo tedesco
 Stéphane Mertens – pilota motociclistico belga
 Wim Mertens – compositore, pianista, chitarrista, musicologo, e controtenore belga

Luoghi
Mertens – città del Texas